A Canção de Lisboa (portugiesisch für „Das Lied von Lissabon“) steht für:

 A Canção de Lisboa, Originaltitel von Das Lied von Lissabon, portugiesische Filmkomödie von José Ângelo Cottinelli Telmo (1933)
 A Canção de Lisboa (2016), portugiesischer Spielfilm von Pedro Varela
 A Canção de Lisboa (Musical), Musical von Filipe La Féria (2005)